Erdt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Erdt (* 1987), deutscher Schauspieler 
 Hans Rudi Erdt (1883–1925), deutscher Gebrauchsgrafiker
 Ruth Erdt (* 1965), Schweizer Fotokünstlerin
 Su Erdt (* 1973), Schweizer Szenenbildnerin